Кампина-Гранди — многозначный топоним:

Кампина-Гранди — город в Бразилии, штата Параиба
Кампина-Гранди — агломерация в Бразилии, штата Параиба
Кампина-Гранди — микрорегион в Бразилии, штата Параиба
Кампина-Гранди-ду-Сул